El título El callejón de los milagros puede referirse:

a una novela del premio nobel egipcio Naguib Mahfuz, publicada por primera vez en 1947; o
a una película mexicana de 1995 cuyo guion está basado en la novela de Mahfuz.